

Geografia 
 Nicolae Bălcescu – comune romeno del distretto di Bacău
 Nicolae Bălcescu – comune romeno del distretto di Călărași
 Nicolae Bălcescu – comune romeno del distretto di Costanza
 Nicolae Bălcescu – comune romeno del distretto di Vâlcea
 Nicolae Bălcescu – località del comune romeno di Coțușca

Persone 
 Nicolae Bălcescu – storico, scrittore e rivoluzionario romeno